Covadonga puede hacer referencia a:

 Covadonga, parroquia del concejo de Cangas de Onís en el Principado de Asturias, España.
 La Virgen de Covadonga.
 La Santa Cueva de Covadonga.
 El nombre propio Covadonga.
 La Batalla de Covadonga, que tuvo lugar en la anterior localidad en el .
 Los Lagos de Covadonga conjunto de lagos situados en dicha región.
 La Goleta Covadonga, buque primero español y después chileno del .
 La Casa de la Covadonga, edificio de la Ciudad de México, México